Эйхенгольц — еврейская фамилия. Известные носители:

 Эйхенгольц, Александр Давидович (1897—1970) — советский библиограф, историк.
 Эйхенгольц, Марк Давидович (1889—1953) — советский литературовед, переводчик, брат А. Д. Эйхенгольца.